La Collada Llisa és una collada del Massís del Canigó, a 1.974,7 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de Cortsaví i del Tec, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Està situada a la part central-septentrional del termenal entre el Tec i Cortsaví, a prop al nord-oest de la Collada dels Pastors.

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Cortsaví
Colls del Tec